Дмитрий Лукьянов:
 Лукьянов, Дмитрий Акимович (1900—1985) — советский генерал-майор.
 Лукьянов, Дмитрий Дмитриевич (1907—1938) — советский политический деятель.